Villalmanzo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalmanzo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villalmanzo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar